HTRA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 480 амінокислот, а молекулярна маса — 51 287.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Серинові протеази